Никола́й Берёзов:
 Берёзов, Николай Николаевич (1906—1996) — солист балета, хореограф, педагог.
 Березов, Николай Фёдорович (1891—1922) — член ЦК Партии социалистов-революционеров, юрист, редактор, делегат Всероссийского Учредительного собрания.